Die Toyota Classic 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in der australischen Metropole Melbourne.

Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 26. November bis zum 2. Dezember statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Melbourne
Sport (Stonnington City)